Droga krajowa B16 (Austria)
 Droga krajowa B16 (Niemcy)

Zobacz też